Мегі () — прізвище ірландського походження.

Персоналії 
 Браян Мегі (1975) — північноірландський професійний боксер.
 Клої Мегі (1988) — ірландська бадмінтоністка.
 Патрик Мегі (1924—1982) — ірландський актор і театральний режисер.

Див. також 
 15632 Мегі-Зауер
 Тайфун Мегі (2010)

Ірландські прізвища